Красная Слобода — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области, административный центр Краснослободского сельсовета.

История 
До 1938 г. носила название Дьяконово.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Бор